Боровиковський — українське прізвище.

Відомі носії 
 Боровиковський Володимир Лукич — український художник, іконописець.
 Боровиковський Левко Іванович — український поет, фольклорист, етнограф.
 Боровиковський Лука Іванович (1720—1775) — український живописець, батько Володимира Боровиковського.
 Боровиковський Олександр Львович  (*26 листопада 1844 — †3 грудня 1905) — судовий діяч, спеціаліст з цивільного права і процесу, відомий також як український фольклорист.

Українські прізвища